Силвестър може да се отнася за:
__СЪДЪРЖАНИЕ__

Хора 
 Римски папи и антипапи:
 Силвестър I (?-335)
 Силвестър II (945-1003)
 Силвестър III (?-1046), антипапа
 Силвестър IV (?-1111), антипапа
 Джеймс Джоузеф Силвестър (1814-1897), британски математик
 Силвестър (певец) (1947 - 1988)
 Силвестър Греъм (1794 – 1851), презвитериански свещеник

Градове 
 Градове в Съединените щати
 Силвестър (Джорджия)
 Силвестър (Западна Вирджиния)
 Силвестър (Уискънсин)

Измислени персонажи 
 Силвестър Дж. Пусикет старши, персонаж от „Шантави рисунки“
 Силвестър младши, син на Силвестър старши

Други 
 Силвестър, кратер на Луната
 „Силвестър“, американски филм от 1985